Камчатская городовая казачья конная команда — историческое казачье формирование (воинская часть) на территории Камчатки. 

Старшинство, по состоянию на 1914 год, не установлено.

Предыстория. Казаки на Камчатке 
На Камчатку казаки впервые попали во время похода В. В. Атласова 1699 года, за который, в феврале 1701 года, он просил челобитной о назначении его казачьим головой.

Именуясь  городовыми казаками, весь XVIII век просуществовали в качестве части Якутских Городовых казаков, имея с ними общий служилый штат.

Располагались по немногочисленным острожкам, разбросанным на Камчатке. Из сибирских служилых людей были образованы  Енисейские и Иркутские казаки.

В 1802 году из Иркутских казаков состояли на службе казачьи команды. Из них на Камчатке были расположены Большерецкая, Тигильская, Петропавловская, Нижнекамчатская (Нижне-Камчатская) и Верхнекамчатская казачьи команды.

Камчатский гарнизонный батальон 
Гарнизонный однобатальонный полк полковника А. А. Сомова (с 1799 года генерал-майор), был сформирован 3 октября 1798 года из 2-го батальона «Иркутского гарнизонного полка генерал-лейтенанта Леццано» и был переведен на Камчатку. В 1801 году назван Камчатским гарнизонным батальоном.

9 апреля 1812 был расформирован. Часть нижних чинов батальона зачислена в Камчатскую и Гижигинскую казачьи команды.

История части 
Сформирована 9 апреля 1812 года из городовых казачьих команд, расположенных на Камчатке, и части чинов Камчатского гарнизонного батальона как Камчатская конная городовая казачья команда. Команда подчинена Гражданскому ведомству.

В 1850 году в связи с ликвидацией  Охотского порта часть тамошних казаков перечислена из Якутского городового полка в состав Камчатской конной городовой казачьей команды и переселена в Петропавловский порт.

На Камчатке на протяжении всего времени существования команда была распределена по разным населенным пунктам Камчатки, Чукотки и Командорских островов — Марково, Командоры, Усть-Камчатск, Тигиль и другие. Штаб команды был расположен в Петропавловске. 

Существование и комплектование команды вплоть до 1917 года было основано на положении о городовых казаках Сибири 1822 года. Служба в ней для казачьего сословия была обязательной и по возрасту не имела временных ограничений. 

С 1812 года по 1855 год Камчатская конная городовая казачья команда была единственной сухопутной частью Российской Империи на Камчатке.

С 1855 года по 1913 год Камчатская конная городовая казачья команда вообще была единственной воинской частью на полуострове. Вплоть до 1909 года на Камчатке не было и полиции.

Этими условиями обуславливалась крайне разнообразная служба Камчатских казаков за всё время существования — совмещение воинской (караульной) и полицейской службы, сопровождение торговых караванов и чиновников в отдаленные селения, борьба с браконьерами и так далее.

В 1913 году была сформирована Камчатская пешая жандармская команда и было возбуждено ходатайство об упразднении казачьей команды, как утратившей прежнее значение, но вмешалась Первая мировая война. В период 1914 — 1917 годов команда находилась на Камчатском полуострове. Весной 1917 приказом Временного правительства команда упразднена.

Боевые кампании части 
 Петропавловская оборона.
 Оборона Камчатки в Русско-японскую войну (1904—1905)

Знаки отличия части 
 Не имела

Командиры части 
 Д. И. Корнеев (на 1904 год)

Особенности 
С упразднения Верхотурской городовой команды в 1870 году до отделения от Якутского городового полка Удской казачьей команды в 1896 году являлась самой малочисленной казачьей частью.

Примечания

Литература 
 Казин В. Х. Казачьи войска. Справочная книжка Императорской главной квартиры. , 1912
 Росписание всех казачьих войск, 25-го декабря 1831 года  СПб., 1831
 Слюнин Н. В., Охотско-Камчатский край. (С картой). Естественно-историческое описание. 2 тома. СПб., 1900.

Городовые казаки
Вооружённые силы Российской империи
История Дальнего Востока
Команды
Казачьи войска